El término reclutamiento puede referirse, en esta enciclopedia:

 al reclutamiento, el conjunto de procedimientos que se aplican para atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una determinada organización;
 al reclutamiento, la sensación de mayor sonido cuando se hay lesiones cocleares.